

Geografia 
 L'acronimo sta per "Coordinamento di Edilizia Popolare" ed indica i quartieri di case popolari costruiti in molte città italiane dalla fine degli anni Quaranta agli anni Sessanta del Novecento.
Cep – quartiere di Bari (Italia)
 Cep – quartiere di Cagliari (Italia)
 Cep – quartiere di Genova (Italia)
 Cep – quartiere di Pisa (Italia)
 Cep – quartiere di Palermo (Italia)
 Cep – quartiere di Campobasso (Italia)
 Cep – quartiere di Foggia (Italia)
Cep - quartiere di Bergamo (Italia)
Cep - quartiere di Napoli (Italia) 
Villaggio CEP 
 Cep – comune del distretto di Jindřichův Hradec (Repubblica Ceca)

Sigle 
 Calcolatrice Elettronica Pisana – primo calcolatore elettronico italiano
 Cine Edizioni Pubblicità – casa di produzione cinematografica e televisiva fondata da Arturo La Pegna
 Coordinamento di edilizia popolare – zone di case popolari, presente in diverse città italiane, all'interno delle cosiddette Zone 167
  Circular error probability o circular error probable – probabilità di errore circolare, misura della precisione di un'arma in balistica
  Congenital erythropoietic porphyria – Porfiria eritropoietica congenita o morbo di Gunther
  Conferenza episcopale piemontese – assemblea dei vescovi cattolici delle diocesi di Piemonte e Valle d'Aosta
  Conferenza Episcopale Pugliese – assemblea dei vescovi cattolici delle diocesi di Puglia
 Centro di Educazione Popolare

Astronomia 
 Cep – abbreviazione della costellazione del Cefeo

Codici 
 CEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Concepción (Bolivia)
 CEP – Corpo Expedicionário Português